"Only" (canção de Nine Inch Nails)
 "Only" (canção de Nicki Minaj)

Desambiguações de música